Malke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Malke (1874–1947), deutscher Politiker
 Flavianus Michael Malke (1858–1915), syrisch-katholischer Bischof von Gazarta (heute Cizre) und Märtyrer des Völkermords an den Assyrern
 Gerald Malke (1963–2016), deutscher Trance- und Techno-DJ und -Produzent, besser bekannt als Gary D.
 Horst Malke (* 1937), deutscher Molekulargenetiker